Lokkiluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lokkiluodot (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,24, long 28,15), 
 Lokkiluodot (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,69, long 29,00), 
 Lokkiluodot (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,38, long 27,90), 
 Lokkiluodot (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,15, long 28,08), 
 Lokkiluodot (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,19, long 28,26), 
 Lokkiluodot (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,14, long 28,45), 
 Lokkiluodot (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,59, long 27,70), 
 Lokkiluodot (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,51, long 29,00), 
 Lokkiluodot (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,07, long 28,55), 
 Lokkiluodot (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Lokkiluodot (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,24, long 28,62), 
 Lokkiluodot (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,12, long 28,89), 
 Lokkiluodot (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,07, long 27,34), 
 Lokkiluodot (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,47, long 29,66), 

Robotskapade Finlandförgreningar